Кальтбрун () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Санкт-Галлен.

Входит в состав округа Зее-Гастер. Население составляет 3797 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 3313.

Ссылки 
 Официальная страница